Ланковая — гидроним в России:

 Ланковая — левый приток реки Олы в Магаданской области.
 Ланковая — левый приток реки Яны в Магаданской области.